Sevruga est un nom, qui désigne :
 Sevruga (Acipenser stellatus), un esturgeon ;
 Sevruga, le caviar produit par cet esturgeon.